Jean-Baptiste de Lamarck
Lamarck (cratera)
7296 Lamarck
Lamarckia — gênero botânico

Desambiguação